Kuhn se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Oskar Kuhn
 Friedrich Adalbert Maximilian `Max' Kuhn